Maizières puede referirse a: 

 Maizières, comuna francesa situada en Calvados.
 Maizières, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Maizières, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Maizières, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Maizières, comuna francesa situada en Alto Saona.